|}

Das Northwest Railway Museum (NRM) ist ein Eisenbahnmuseum in Snoqualmie (Washington). Es besteht aus einer Museumsbahn, einem historischen Depot, einer Ausstellungshalle und einer Bibliothek. Die Museumseisenbahn verkehrt auf 8,8 Kilometern der ehemaligen Seattle, Lake Shore and Eastern Railway. Die SLS & E wurde später von der Northern Pacific Railway übernommen. Betrieben wird das Museum von einer gemeinnützigen Gesellschaft gleichen Namens.

Geschichte

Das Museum 
Das Northwest Railway Museum wurde 1957 gegründet. Es ist derzeit das größte und umfassendste Eisenbahnmuseum im US-Bundesstaat Washington. Im Jahr 2017 hatte es mehr als 120.000 Besucher. Das NRM ist eine gemeinnützige Gesellschaft und vom Internal Revenue Service als steuerbefreite öffentliche Wohltätigkeitsorganisation anerkannt. Im Museum wird die Entwicklung und der Betrieb, der Eisenbahn dargestellt, die die Besiedlung des Staates Washington und der angrenzenden Gebiete ermöglicht hat. Es wird von einem zwölfköpfigen Kuratorium geleitet und von ausgebildetem Personal geführt. Alle öffentlichen Tätigkeiten, einschließlich der Museumsbahn, werden von Freiwilligen bestritten, die strenge Sicherheits- und Schulungsprogramme durchlaufen haben.

Der Standort 
Das Northwest Railway Museum befindet sich in Snoqualmie und North Bend (Washington). Das Depot von Snoqualmie ist im National Register of Historic Places und im King County/Snoqualmie Landmarks Register eingetragen und ist das Herzstück des historischen Viertels der Stadt Snoqualmie.

Die Strecke 
Die Strecke der Museumseisenbahn befindet sich im Mountains to Sound Greenway, einer 1,5 Millionen Hektar große Region im pazifischen Nordwesten der USA, die als National Heritage Area klassifiziert ist. Die Gleise führen an der Snoqualmie Falls Generating Station vorbei, dem weltweit ersten unterirdischen Wasserkraftwerk, das als Civil Engineering Landmark ausgewiesen ist.

Bilder

Fahrzeuge

Siehe auch 
 Liste von Eisenbahnmuseen
 Liste von Museumsbahnen

Weblinks 

 www.trainmuseum.org

Einzelnachweise 

Eisenbahnmuseum in den Vereinigten Staaten
Gegründet 1957
Snoqualmie (Washington)
Organisation (King County, Washington)
Verkehrsmuseum in Washington
Schienenverkehr (Washington)
Eisenbahnmuseum in Amerika
Museum in Nordamerika